Эдгар Пенья Парра (; род. 6 марта 1960, Маракайбо, Венесуэла) — венесуэльский куриальный прелат и ватиканский дипломат. Титулярный архиепископ Телепте с 8 января 2011. Апостольский нунций в Пакистане со 2 февраля 2011 по 21 февраля 2015. Апостольский нунций в Мозамбике с 21 февраля 2015 по 15 августа 2018. Заместитель государственного секретаря Святого Престола по общим делам с 15 августа 2018.

Ссылки 
 Информация  

Католические архиепископы
Апостольские нунции в Мозамбике
Апостольские нунции в Пакистане